Bayou Country — второй студийный альбом американской рок-группы Creedence Clearwater Revival, записанный осенью 1968 года в RCA Studios (Лос-Анджелес, Калифорния) и выпущенный звукозаписывающей компанией Fantasy Records 5 января 1969 года. Альбом поднялся до 7-го места Billboard 200. Синглом из него вышел трек «Proud Mary» (#2 US, #8 UK).

Список композиций 
 «Born on the Bayou» — 5:16
 «Bootleg» — 3:03
 «Graveyard Train» — 8:37
 «Good Golly Miss Molly» (Роберт Блэквелл, Джон Мараскалко) — 2:44
 «Penthouse Pauper» — 3:39
 «Proud Mary» — 3:09
 «Keep On Chooglin'» — 7:43

(Автор всех песен — Джон Фогерти, кроме «Good Golly Miss Molly».)

Состав участников 
 Джон Фогерти — вокал, соло-гитара, гармоника
 Том Фогерти — ритм-гитара, вокал,
 Дуг Клиффорд — ударные
 Стю Кук — бас-гитара
 Продюсер — Джон Фогерти
 Звукоинженер — Хэнк МакГилл
 Обложка — Бэзил Пэрик

Примечания

Ссылки 
 Фрагменты рецензий
 Альбомы Creedence Clearwater Revival

Альбомы 1969 года
Альбомы Creedence Clearwater Revival
Альбомы Fantasy Records
Альбомы Liberty Records